Nell'edizione 1991 degli US Open a Jimmy Connors, vincitore a New York di 5 titoli, di cui 3 su superfici diverse, viene data una wildcard. Dopo aver disputato una stagione disastrosa nel 1990 con solo 3 partite giocate con altrettante sconfitte e precipitato alla posizione numero 936 del ranking ATP e non avendo brillato particolarmente in quella successiva con eliminazioni nei primi turni sia nei tornei del Grande Slam che in quelli dell'ATP Tour riesce nell'impresa di arrivare fino alle semifinali pochi giorni dopo aver compiuto i 39 anni. Nonostante il sostegno del pubblico dei  spettatori del Louis Armstrong Stadium perde contro il giovane connazionale Jim Courier ma nonostante questa sconfitta a Jimbo viene riservata una standing ovation.

In finale lo svedese Stefan Edberg riesce a vincere il suo primo US Open battendo proprio Jim Courier per 6-2 6-4 6-0. Per Edberg si tratta del 5º titolo del Grande Slam e con questa vittoria incassa un assegno di $. Stefan è il primo giocatore dell'era Open ad essere stato eliminato nel primo turno nell'edizione precedente alla sua vittoria del titolo: nel 1990 era stato eliminato all'esordio dal sovietico Aleksandr Vladimirovič Volkov. Con questa vittoria ridiventa numero 1 del mondo scavalcando Boris Becker.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1991
ATP Tour 1991